Przydomek Mineiro nosiło lub nosi kilku piłkarzy brazylijskich, m.in.:
 Mineiro (ur. 1975), właśc. Carlos Luciano da Silva – piłkarz brazylijski, zawodnik m.in. Herthy Berlin, znalazł się w kadrze na mundial 2006.
 Mineiro (ur. 1982), właśc. Luiz Eduardo Tavares – piłkarz brazylijski, zawodnik klubów z Brazylii oraz Pogoni Szczecin.